(prononcé , en français Grande Mosquée) peut désigner la :

 Grande Mosquée de Divriği ;
 Grande Mosquée de Bursa ;
 Grande Mosquée de Diyarbakır.

Homonymie de toponyme